ASV De Germaan (Amsterdamse Sport Vereniging De Germaan) is een voormalige op 15 maart 1913 opgerichte amateurvoetbalvereniging uit Amsterdam, Nederland. De thuiswedstrijden werden op Sportpark De Eendracht in het stadsdeel Nieuw-West gespeeld. Op 1 juli 2015 fuseerde de club met SC De Eland tot ASV Germaan/De Eland

In het laatste seizoen (2014/15) standaardelftallen speelden de standaardteams in de Vierde klasse zaterdag en in de Vijfde klasse zondag van het KNVB district West-I.

Stamboom

Competitieresultaten 1991–2015 (zaterdag) 

|
|
|
|}

Competitieresultaten 1935–2015 (zondag) 

|
|
|
|
|
|
|}

Bekende (ex-)spelers 
 Soufian Moro

Externe link 
 Officiële website

Voormalige voetbalclub in Amsterdam